C18H22N2S – formula molecolare dell'alimemazina
C18H22N2S – formula molecolare della vortioxetina

Formule molecolari